Николас Грот (), Ph.D. — американский клинический психолог, консультант Института предотвращения сексуального насилия над детьми при Колледже Сент-Джозефа в Коннектикуте. Является призёром премии Stephen Schaefer Award Национальной организации помощи жертвам насилия () за выдающиеся заслуги.

С 1966 года Грот специализируется по вопросам сексуального насилия. В 1971 году защитил диссертацию в Бостонском университете по классификации педофилов. Грот является автором типологии педофилов и типологии сексуальных насильников.

Библиография 
 A. Nicholas Groth, H. Jean Birnbaum: Men Who Rape: The Psychology of the Offender (1979), ISBN 978-1-4899-6078-8
 Ann Wolbert Burgess, Nicholas Groth: Sexual Assault of Children and Adolescents (1998), ISBN 978-0-669-01892-9
 John M Preble, A. Nicholas Groth: Male Victims of Same-sex Abuse: Addressing Their Sexual Response (2002), ISBN 978-1-886968-13-4

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография в аннотации одной из книг 
 Краткая биография в описании лекции Грота 

Психологи США